

Toponymie 
 Tenta, ville d'Éthiopie ;
 Tenta, woredas de la région Amhara en Éthiopie
 Tenta, un site de fouille néolithique près de Kalavasós à Chypre ;

Patronyme 
 John Tenta (1963-2006), un lutteur, lutteur de sumo et catcheur (lutteur professionnel) canadien.

Homonymie de toponyme